Ники́форова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Никифорова, Анастасия Фёдоровна (1888—1971) — карельская народная сказительница.
 Никифорова, Антонина Ивановна (род. 1941) — советская доярка, Герой Социалистического Труда (1973).
 Никифорова, Валентина Ивановна (1922—2016) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Никифорова, Виктория Витальевна (род. 1971) — русский драматург и журналист.
 Никифорова, Екатерина Сергеевна (род. 1997) — российская прыгунья с шестом и прыгунья в длину.
 Никифорова, Ирина Дмитриевна (1931—2006) — российский литературовед, африканист.
 Никифорова, Ксения Владимировна (1911—1996) — советский геолог.
 Сидорова (Никифорова), Марина Григорьевна (род. 1950) — советская бегунья.
 Никифорова, Мария Григорьевна (1885—1919) — предводитель анархистов на территории Украины, соратница Нестора Махно.
 
 Никифорова, Нина Дмитриевна (1924—2010) — советская актриса.
  (род. 1996) — российская дзюдоистка, чемпионка России в полутяжёлом весе (2019).
 Никифорова, Ольга Ивановна (1903—1978) — советская учёная-психолог. См. также 
 Никифоров, Мария (род. 1951) — румынская гребчиха-байдарочница.